Loreto ist der Name folgender Municipios:

in Argentinien:
 Loreto (Corrientes)
 Loreto (Misiones)
 Loreto (Santiago del Estero)

in Bolivien:
 Municipio Loreto (Bolivien)

in Mexiko:
 Municipio Loreto (Baja California Sur)
 Municipio Loreto (Zacatecas)